Trente (stad), een stad in Italië 
Trente (provincie), een provincie van Italië
 prinsbisdom Trente, tot 1803 een prinsbisdom binnen het Heilige Roomse Rijk
Concilie van Trente, (1545-1563), rooms-katholieke kerkvergadering die de Hervorming veroordeelde en besloot tot de contra-reformatie.